Les Marcii Rex sont des membres d'une branche de la gens des Marcii.

 Quintus Marcius Rex, préteur en 144 av. J.-C. ;
 Quintus Marcius Rex, fils du précédent, consul en 118 av. J.-C. ;
 Quintus Marcius Rex, fils du précédent, consul en 68 av. J.-C.